«Dziennik Polski» — краківський щоденний часопис, що виходить від 1945 року
 «Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza» (від 1943 — «Dziennik Polski») — польськомовна щоденна газета, виходить у Лондоні від 1940
 Dziennik Polski (1849-1850) — познанський політичний часопис, виходив упродовж 1849—1850 років
 Dziennik Polski (1861-1868) — львівський політичний часопис 1861—1868 років
 Dziennik Polski (1869-1918) — львівський політичний часопис 1869—1918 років
 «Dziennik Polski» — назва, під якою в 1913—1915 у Варшаві виходив Kurier Polski (1898-1939)
 Dziennik Polski (1934-1939) — цешинська щоденна газета, виходить від 1938 як видозміна видання «Polska Zachodnia»
 Dziennik Polski (1935-1939) — львівська щоденна газета 1935—1939 років.
 «Dziennik Polski» — краківська газета 1940—1945 років.